

Patronyme
 Adrien Oléon (1989-), joueur français de rugby à XV ;
 Jean de Bonet d'Oléon (1892-1950), général français ;